

Argentinië 
 Yerba Buena (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
 Yerba Buena (Simoca), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Yerba Buena (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán

Verenigde Staten 
 Yerba Buena, het Mexicaanse dorp (1835-1847) dat later San Francisco werd
 Yerba Buena Island, een klein eiland in de Baai van San Francisco

Zie ook 
 Yerbas Buenas, een gemeente in de Chileense provincie Linares